Фамилија Мадрид има више значења:

 Фамилија Мадрид, Ехидо Ислас Аграријас А (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мадрид, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику